Ville, falu Belgiumban, Ferrières községben
 Ville, falu Franciaországban, Oise megyében
 Ville, alacsony hátság Németországban, Észak-Rajna-Vesztfália tartományban (legmagasabb pontja 205,8 m a tengerszint felett)
 Ville, finn férfikeresztnév